Kekulé kan henvise til:

Personer 
 August Kekulé (1829–1896), tysk kemiker
 Reinhard Kekulé von Stradonitz (1839–1911), tysk arkæolog og museumsdirektør
 Stephan Kekule (1863–1933), tysk genealog
 Alexander Kekulé (født 1958), tysk læge og biokemiker

Se også 
 Kekulé (månekrater)